Lavieri è una casa editrice italiana fondata nel 2004.

Si qualifica come medio editore ai sensi ISTAT, avendo pubblicato 10 volumi l'anno o poco più quasi ogni anno dal 2005 al 2016.

Storia 
La casa editrice Lavieri è nata nel 2004 a opera di Marcello Buonomo e Rosa Lavieri. Ha inizialmente avuto sede in Sant'Angelo in Formis (Caserta), per poi trasferire la sede operativa in Villa d'Agri (Potenza) in Basilicata.

Lavieri si occupa in prevalenza di tre settori: la ricerca e riproposta di testi di letteratura italiana e straniera (collana Arno e Sud); il fumetto; e il libro illustrato per bambini, con la collana/marchio denominata inizialmente Il Gatto e la Civetta editori per poi mutare logo e denominazione diventando Lavieri Piccole Pesti.

Pubblicazioni 
Per la collana di letteratura denominata Arno (a cura di Domenico Pinto) sono stati pubblicati i libri di Arno Schmidt Dalla vita di un Fauno ISBN 978-88-89312-09-4; Brand's Haide e Specchi Neri (compresi nella trilogia Nobodaddy's Kinder). Altri libri della collana sono Tadelloser & Wolff. Un romanzo borghese ISBN 978-88-89312-33-9 di Walter Kempowski, 13 storie inospitali di Hans Henny Jahnn; e Le Georgiche di Claude Simon.

Nel settore fumetto, ha pubblicato sia traduzioni sia opere italiane: alcune serie del fumettista greco Arkas, tra cui le serie Kamiles Ptisis, in italiano Voli Radenti; O Isovitis, in italiano Montecristo; e Kastrato. Ha inoltre pubblicato Zero or One e Bye bye jazz del duo Alessandro Rak e Andrea Scoppetta, e La storia di Mara di Paolo Cossi. Nel 2008 inaugura la collana Olio, iniziando la collaborazione anche con Davide Pascutti - con un volume intitolato Pioggia - e con Gianluca Maconi, di cui pubblica Yggdrasill. L'albero della vita e Monkey Business ISBN 978-88-89312-56-8, primo di due volumi dedicati a una trasposizione fedele del romanzo cinese del 1570 ca. Viaggio verso Occidente.

Autori 

 Massimiliano Frezzato
 Giuseppe Palumbo (fumettista)
 Sergio Olivotti
 Lucrezia Bugané
 Sarah Khoury
 Erika De Pieri
 Andrea Scoppetta
 Gianluca Caporaso

Note

Collegamenti esterni 
 

Case editrici italiane di fumetti
Aziende della provincia di Caserta